Die Qualifikation zur U-23-Fußball-Asienmeisterschaft 2018 fand vom 15. bis zum 23. Juli 2017 statt. Es nahmen 40 der insgesamt 47 Mitgliedsverbände der AFC teil. Der Gastgeber der Endrunde, China, nahm ebenfalls an der Qualifikation teil, war aber automatisch für die Endrunde qualifiziert. Die restlichen Mannschaften mussten sich in der Vorrunde qualifizieren.

Modus 
Die 40 Nationalmannschaften wurden bei der Auslosung nach ihrer geographischen Lage in die West- und Ostregion aufgeteilt. Zur Westregion gehören Länder in West-, Zentral- und Südasien und zur Ostregion Länder in Südost- und Ostasien sowie Australien. Die beiden Regionen setzten sich aus jeweils fünf Gruppen mit je vier Mannschaften zusammen. Sämtliche Nationalauswahlen wurden in acht Töpfe eingeteilt, wobei sich in jedem der Töpfe fünf Teams befanden. Entscheidend für die Topfeinteilung war das Abschneiden bei der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft 2016 und dessen Qualifikation. Bhutan, Guam, Kuwait (von der FIFA suspendiert), die Malediven, die Nördlichen Marianen (nur assoziiertes Mitglied der AFC), Pakistan und der Jemen nahmen nicht teil.

In den Gruppen spielten die Nationalmannschaften einmal gegen jede andere. Die einzelnen Gruppen wurden dabei als Miniturnier in einem zuvor bestimmten Gastgeberland mit einer festen Spielstätte ausgetragen. Die Spiele fanden vom 15. bis zum 21. Juli 2017 statt. Die zehn Gruppensieger und die sechs besten Zweitplatzierten qualifizierten sich für die Endrunde.

Gruppeneinteilung 
Die Auslosung fand am 17. März 2017 in Kuala Lumpur statt und ergab die folgenden Gruppen.

Westregion

Ostregion 

Anmerkung

Gruppen

Gruppe A 
Die Spiele fanden alle im Dolen-Omurzakov-Stadion in Bischkek (Kirgisistan) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe B 
Die Spiele fanden alle im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad (Saudi-Arabien) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe C 
Die Spiele fanden alle im Jassim-Bin-Hamad-Stadion in Doha (Katar) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe D 
Die Spiele fanden alle im Tahnoun bin Mohammed Stadium in al-Ain (Vereinigte Arabische Emirate) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe E 
Die Spiele fanden alle im Dora International Stadium in Hebron (Palästina) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe F 
Die Spiele fanden alle im Thuwanna-Stadion in Rangun (Myanmar) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe G 
Die Spiele fanden alle im Stadion Erster Mai in Pjöngjang (Nordkorea) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe H 
Die Spiele fanden alle im Suphachalasai-Stadion in Bangkok (Thailand) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe I 
Die Spiele fanden alle im Thống Nhất Stadium in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Gruppe J 
Die Spiele fanden alle im Olympiastadion Phnom Penh in Phnom Penh (Kambodscha) statt.

Tabelle

|}

Spielergebnisse

Rangliste der Gruppenzweiten 
Neben den zehn Gruppensiegern qualifizierten sich auch die besten sechs Gruppenzweiten für die Endrunde. Um alle Gruppenzweiten vergleichbar zu machen, wurden in den Vierergruppen (Gruppe B bis J) die Spiele des Gruppenzweiten gegen den Gruppenletzten nicht berücksichtigt.

 || Gruppe
 || H
 || C
 || I
 || E
 || J
 || B
 || A
 || F
 || D
 || G
|}

Weblinks 
 Offizielle Website der U-23-Fußball-Asienmeisterschaft

Einzelnachweise 

Qualifikation 2018
Fußballveranstaltung 2017